Межреспубликанская служба безопасности
 Международный союз биатлонистов
 Международное социалистическое бюро
 Малый и средний бизнес
 Медико-санитарный батальон